Briese steht für:
 Briese (Fluss), einen Nebenfluss der Havel
 Kolonie Briese, einen Wohnplatz der Gemeinde Birkenwerder
 Briese, den deutschen Name von Brzezinka (Oleśnica), Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Briese Schiffahrt, eine Reederei

Personen:
 Carl Briese (1858–1931), deutscher Generalleutnant
 Erich Briese (1869–1947), deutscher Schauspieler
 Gaston Briese (1898–1953), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Gerd Briese (1897–1957), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Intendant
 Hans-Hermann Briese (* 1940), deutscher Arzt und niederdeutscher Autor
 Olaf Briese (* 1963), deutscher Kulturwissenschaftler
 Ralf Briese (1971–2011), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Reinhard Briese (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Simone Briese-Baetke (* 1966), deutsche Fechterin

Siehe auch:
 Brise (Begriffsklärung)
 Breese (Begriffsklärung)
 Breeze
 Briesen